Adi sau ADI se poate referi la:

 Adi, prescurtarea pentru Adrian
 Asociație de dezvoltare intercomunitară, structuri pentru absorbția fondurilor europene în România